Herri est un prénom masculin breton et basque apparenté à Henri. Ce prénom peut désigner:

Prénom
Herri ar Borgn (1937-2015), poète et écrivain français
Herri Gwilherm Kerouredan (1932-2008), poète breton français
Herri Léon (1933-1962), musicien français de bagad
Herri Torrontegui (né en 1967), pilote de moto espagnol

Voir aussi
Herri Batasuna, organisation politique basques en Espagne
, groupe de musique basque
Herri Urrats, fête annuelle basque en France en mai

Référence

Homonymie de prénom
Prénom breton